

Geografia
 Questa – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Nuovo Messico

Persone
 Cesare Questa – latinista, filologo classico e accademico italiano
 Giorgio Questa – organista italiano
 Luigi Questa – generale e aviatore italiano